Maria von Braganza bzw. Maria de Bragança ist der Name folgender Personen:
* Maria Adelaide von Braganza (1912–2012), portugiesische Adelige
 Maria Barbara de Bragança (1711–1758), portugiesische Infantin und Königin von Spanien
 Maria das Neves von Braganza (1852–1941), portugiesische Adelige, Infantin von Portugal
 Maria Josepha von Portugal (1857–1943), portugiesische Adelige, Infantin von Portugal
 Maria Pia von Sachsen-Coburg-Gotha und Braganza (1907–1995), portugiesische Autorin und Thron-Prätendentin